Edizioni Arktos è una casa editrice italiana di area massonica
 Arktos è il nome tedesco del Pokémon Articuno.